Ни́жнее Яхше́ево () — село в Актанышском районе Республики Татарстан, в составе Верхнеяхшеевского сельского поселения.

География 
Село находится на реке Сикия, в 40 км к юго-западу от районного центра, села Актаныш.

История 
Деревня известна с 1753 года. В дореволюционных источниках упоминается также под названием Улуйменево-Тамак.

В XVIII–XIX веках жители относились к категориям башкир-вотчинников и тептярей. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство, были распространены ткацкий промысел, изготовление ободьев для колес.

В начале XX века земельный надел сельской общины составлял 700 десятин.

До 1920 года деревня входила в Байсаровскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР.

В 1930 году в деревне организован колхоз «Комбинат». 

С 10 августа 1930 года – в Актанышском, с 10 февраля 1935 года – в Калининском, с 12 октября 1959 года – в Актанышском, с 1 февраля 1963 года – в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители деревни работают преимущественно в ООО «Эконом» (скотоводство).

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Примечания 

Населённые пункты Актанышского района